One Tree Island kan syfta på följande platser:

Australien 

 One Tree Island (Capricorn Group), ö,

Bermuda 

 One Tree Island (ö i Bermuda), Sandys,

Hongkong 

 Magazine Island (ö i Hongkong), 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade Hongkongförgreningar